Улица Гнидаша () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от тупика до улицы Промышленная.

Нет примыкающих улиц.

История 
2-й переулок Суворова был проложен между улицами Суворова (без проезда) и Промышленной в начале 1950-х годов. Был застроен индивидуальными домами.   

В связи с упорядочиванием наименований улиц города, в 1981 году улица получила современное название — в честь Героя Советского Союза Кузьмы Савельевича Гнидаша.

Застройка 
Улица пролегает в юго-западном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Учреждения: нет.

Есть ряд рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: усадебные дома №№ 16, 17.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 172 ГНІДАША  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова